

Miejscowości w Polsce  
 Bilno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny 
 Bilno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski